Römermauern oder römische Mauer gibt es in verschiedenen Städten. Für einzelne Römermauern siehe

 Augsburg, siehe Augsburger Dom#Römermauer
 Köln, siehe Stadtmauer (Köln)#Römische Stadtmauer
 Regensburg, siehe Stadtbefestigung Regensburg und Liste der denkmalgeschützten Ensembles in Regensburg#Altstadt Regensburg mit Stadtamhof